Est appelée « Front thermique » la limite, dans un matériau, des molécules en agitation thermique.

Le temps de propagation du front thermique est variable selon le matériau.

Ouvrage traitant de thermique 
 Transferts thermiques, Bruno Chéron (Université de Rouen, laboratoire CORIA), Édition Ellipses

Thermique